Sium turfosum är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Sium turfosum ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
turfosum